Internationale est le féminin de l'adjectif international
 Une Internationale est une association de travailleurs et/ou de partis politiques
 « L'Internationale » est un chant révolutionnaire
 « Internationale touvaine » est l'hymne national de la République de Touva.
Internationale situationniste